Криуши (в прошлом Кривушинская слобода) — село в городском округе Новоульяновск Ульяновской области

География 
Расположено на берегу Криушинского затона Куйбышевского водохранилища реки Волги, реки Арбуги и реки Атца.

Название 
Название произошло от «кривуля, кривуша» — изгиб реки или старицы, крутая излучина долины.

История 

Близ нынешнего села Криуш, в XIV веке существовал татарский город Арбухим, от которого и получила название вся эта местность, сам же город назывался по имени его основателя, татарского князя Арик-буги. Следы этого города сохранились и до настоящего времени. Ещё в двадцатых годах 17-го века здесь находились рыбные ловли "Покровского  монастыря,  что в Нижних Тетюшах". Эти крестьяне основали в этой местности несколько слобод, которым защищены  были от неприятельских нападений особою чертою, называвшеюся тоже  "арбугинскою". Эти слободы числились в дворцовом ведомстве и по книгам 1669 г., за местными крестьянами значатся: пахотная земля - на правой, нагорной стороне Волги, а сенные покосы - на левой, луговой стороне. Всех слобод на арбугинских полях в 1669 году было пять: Кремёнская, Кривушинская, Шиловская, Тушнинская и Ключищинская .                                                                                                                 

Село же основано во второй половине XVII века Дворцовым приказом, как Кривушинская слобода, на речке Кривуше, на Арбугинских полях, в Синбирском уезде. Первые жители несли охрану на подступах к Симбирску и Симбирской черте.

По описи 1678 года (лета 7186) в Криушах (в Кривушинской слободе) было 124 двора с населением 443 человек и была построена церковь во имя св. Николая.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Криуши, при речке Криуше, ясашных крестьян, экономических крестьян, помещичьих крестьян, не знающих своих помещиков крестьян, вошло в состав Сенгилеевского уезда.

С конца XVIII века в окрестностях села в удобном волжском затоне появились небольшие предприятия по ремонту судов. Со временем здесь было налажено изготовление барж. С появлением пароходов Криушинский затон стал собственностью пароходной компании «Волжская», которая построила здесь крупную пристань для зимовки судов, огромные складские помещения, службы по ремонту и строительству пароходов, двигатели для которых привозили из-за рубежа.

В 1811 году, надворным советником Василием Афанасьевичем Киндяковым, переселил из Криуш в новооснованное село Белый Ключ принадлежавших ему 38 дворов.

В 1859 году село Криуши входило в состав Симбирского уезда Симбирской губернии, в котором была церковь и пристань.

В 1860 году была открыта мужская школа, женская - с 1872 года.

В 1896 году, на месте прежней небольшой деревянной церкви, построенной в 1787 году подарена крестьянами в д. Белый Гремячий Ключ, прихожанами был построен каменный храм. Престолов в нём два: главный во имя Святителя и Чудотворца Николая и в придел в честь Казанской иконы Божьей Матери.

Летом 1918 года в селе оборудовались боевые суда для революционной флотилии. На подступах к затону произошло сражение революционной флотилии с судами белой гвардии, которое закончилось отступлением белых.

В 1942 году у села разместили судоремонтный пункт Волжской военной флотилии.

С образованием Куйбышевского водохранилища судоремонтное предприятие было перенесено на новое место (новая площадка, сюда же был пересён и посёлок Затон Криуши) и превращено в судоремонтный и судостроительный завод, кроме него в Криушах были построены — лесозавод, филиал Ульяновского кожевенного комбината и др.

13 июля 2004 года принят Закон Ульяновской области 043/ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области», который наделил МО «Город Новоульяновск» статусом городского округа с административным центром город Новоульяновск. В границы муниципального образования «Город Новоульяновск» вошли: село Криуши, село Липки, село Панская Слобода, поселок Яблоневый, поселок Меловой.

Население 

 В 1678 году жило 443 человек.
 В 1780 году жило 890 ревизских душ.
 В 1794 году жило 1013 ревизских душ (по 5 ревизии).
 В 1859 году в селе Криуши жило 2338 человек.
 В 1900 году в с. Криушах в 363 дворах жило: 1121 м. и 1236 ж.;
 В 1903 году в с. Криушах числится жителей: 1363 муж. и 1423 жен., всего 2786 человек (511 дворов).

Известные уроженцы 
 Пчёлкин Юрий Александрович — советский биолог, географ, исследователь флоры Ульяновской области. Инициатор создания Красной книги Ульяновской области.

Предприятия 
 ОАО Криушинский ССРЗ. Занимается ремонтом и строительством судов.                                                                                                                                     
 ООО «Приволжское».
 ООО «Волгаремфлот»
 ООО «Фаворит» Торговая сеть продуктовых и продовольственных магазинов «Рябинушка».

Транспорт 
Существует транспортная проблема: из областного центра (Ульяновска) до посёлка добраться проще (ходит прямой автобус 137 несколько раз в день), также как из Сенгилея (прямой автобус 317), в отличие от города Новоульяновска, которому подчинено село и до которого нет прямого транспорта.

Археологические объекты 
 Два кургана
 Два булгарских городища
 На берегу р. Тушёнка — булгарское селище.

Галерея Арбугинских гор

Достопримечательности 
 Памятник 60-летию победы в Великой Отечественной войне на территории судоремонтного завода. Представляет собой пушку снятую с военного катера, пригнанного на разделку, установленную на постамент.                                                                                                                                              
 Памятник-обелиск 65 землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Примечания

Литература 

 Село Криуши, стр. 34-36 в:  
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 О. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 231.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903
 «Учебные заведения Ульяновска и области. История возникновения» / О. М. Репьев, Приволжское книжное изд-во, 1969 г. — 441 с.

Населённые пункты городского округа Новоульяновск